{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| position = Centre
| tire = gauche
| surnom = 
| équipe = 
| ligue = 
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = LNHFlyers de PhiladelphieLAHBandits de BaltimoreAmericans de RochesterBulldogs de HamiltonBruins de ProvidenceCitadelles de QuébecLIHGolden Eagles de Salt LakeMoose du MinnesotaDragons de San AntonioRafales de QuébecECHLLizard Kings de JacksonvilleCheckers de CharlotteNailers de WheelingBrass de la Nouvelle-OrléansTiger Sharks de TallahasseeAces de l'AlaskaRoadRunners de Phoenix
| nationalité = Canada
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Estevan (Canada)
| choix draft LNH =  au total
| année draft LNH = 1990
| équipe draft LNH = Flyers de Philadelphie
| début carrière = 1990
| fin carrière = 2009
}}Kimbi Daniels (né le  à Estevan, Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

 Carrière de joueur 
Joueur repêché des Broncos de Swift Current par les Flyers de Philadelphie en 1990. Il remporta avec les Broncos la Coupe Memorial en 1989. Il ne joua que 27 parties dans la Ligue nationale de hockey, toutes avec les Flyers.

À la suite de son passage à Philadelphie, il joua pour plusieurs clubs de différentes ligues mineures sans jamais s'installer longtemps avec l'un d'eux. Cette situation perdura jusqu'à la saison 2000-01 où il signa avec les Aces d'Anchorage de la West Coast Hockey League. Il demeura avec le club lorsque celui-ci intégra la East Coast Hockey League sous un nouveau nom, les Aces de l'Alaska, au début de la saison 2003-04. Il y gagnera la Coupe Kelly en 2006. Depuis le début de la nouvelle saison, il s'aligne avec les RoadRunners de Phoenix.

 Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 En club 

|1987-1988 ||North Stars de West Kildonan ||MJHL ||18 ||5 ||11 ||16 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 ||Broncos de Swift Current ||LHOu ||68 ||30 ||31 ||61 ||48 ||12 ||6 ||6 ||12 ||12
|-
|1989 ||Broncos de Swift Current ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||5 ||1 ||6 ||8
|- 
|1989-1990 ||Broncos de Swift Current || LHOu ||69 ||43 ||51 ||94 ||84 ||4 ||1 ||3 ||4 ||10
|-
|1990-1991 ||Broncos de Swift Current || LHOu ||69 ||54 ||64 ||118 ||68 ||3 ||4 ||2 ||6 ||6
|- 
|1990-1991 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Thunderbirds de Seattle || LHOu ||19 ||7 ||14 ||21 ||133 ||15 ||5 ||10 ||15 ||27
|- 
|1991-1992 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||25 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Americans de Tri-City || LHOu ||9 ||9 ||12 ||21 ||12 ||3 ||0 ||1 ||1 ||8
|- 
|1993-1994 ||Falcons de Détroit ||CoHL ||23 ||11 ||28 ||39 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Golden Eagles de Salt Lake ||LIH ||25 ||6 ||9 ||15 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Moose du Minnesota ||LIH ||10 ||1 ||4 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1995-1996 ||Lizard Kings de Jacksonville ||ECHL ||26 ||12 ||22 ||34 ||129 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Checkers de Charlotte ||ECHL ||18 ||16 ||14 ||30 ||6 ||16 ||8 ||6 ||14 ||24
|-
|1995-1996 ||Bandits de Baltimore ||LAH ||7 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1996-1997 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||32 ||12 ||24 ||36 ||116 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Nailers de Wheeling ||ECHL ||17 ||5 ||24 ||29 ||10 ||3 ||1 ||4 ||5 ||6
|- 
|rowspan="2"|1996-1997 ||Americans de Rochester ||LAH ||6 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Bulldogs de Hamilton ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||16 ||5 ||8 ||13 ||4
|- 
|1997-1998 ||Bruins de Providence ||LAH ||32 ||2 ||5 ||7 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1997-1998 ||Dragons de San Antonio ||LIH ||13 ||2 ||12 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Rafales de Québec ||LIH ||28 ||7 ||9 ||16 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Brass de la Nouvelle-Orléans ||ECHL ||29 ||11 ||28 ||39 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 ||HK Olimpija Ljubljana ||Alpenliga ||26 ||10 ||26 ||38 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Tiger Sharks de Tallahassee ||ECHL ||34 ||11 ||12 ||23 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||Citadelles de Québec ||LAH ||25 ||6 ||4 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Aces d'Anchorage ||WCHL ||66 ||36 ||53 ||89 ||182 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|2001-2002 ||Aces d'Anchorage ||WCHL ||64 ||29 ||33 ||62 ||161 ||4 ||0 ||2 ||2 ||28
|-
|2002-2003 ||Aces d'Anchorage ||WCHL ||72 ||23 ||40 ||63 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Aces de l'Alaska ||ECHL ||70 ||19 ||42 ||61 ||113 ||7 ||2 ||2 ||4 ||8
|-
|2004-2005 ||Aces de l'Alaska ||ECHL ||40 ||8 ||10 ||18 ||73 ||11 ||4 ||6 ||10 ||20
|- 
|2005-2006 ||Aces de l'Alaska ||ECHL ||33 ||14 ||19 ||33 ||30 ||22 ||5 ||15 ||20 ||30
|-
|2006-2007 ||Aces de l'Alaska ||ECHL ||70 ||18 ||63 ||81 ||128 ||15 ||3 ||10 ||13 ||16
|- 
|2007-2008 ||Aces de l'Alaska ||ECHL ||71 ||25 ||41 ||66 ||134 ||9 ||2 ||7 ||9 ||16
|-
|2008-2009 ||RoadRunners de Phoenix ||ECHL ||60 ||18 ||36 ||54 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-

|27 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

 Internationales 

|1992 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 3 || 4 || 7 || 16 ||align="left"|

Trophées et honneurs personnels 
Coupe Memorial
 1989 : remporte la Coupe Memorial avec les Broncos de Swift Current
ECHL
 2006 : remporte la Coupe Kelly avec les Aces de l'Alaska

Notes et références 

Naissance en janvier 1972
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Falcons de Détroit (CoHL)
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur du Moose du Minnesota
Joueur des Bandits de Baltimore
Joueur des Lizard Kings de Jacksonville
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Dragons de San Antonio
Joueur des Rafales de Québec
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Brass de La Nouvelle-Orléans
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur des Tiger Sharks de Tallahassee
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Aces d'Anchorage
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Kelly
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en Saskatchewan